dekanat Brzeg północ w archidiecezji wrocławskiej
 dekanat Brzeg południe w archidiecezji wrocławskiej
 dekanat brzeski w diecezji włocławskiej
 dekanat brzeski w diecezji tarnowskiej
 dekanat brzeski w diecezji pińskiej